Это список станций Казанского метрополитена — системы линий метрополитена в Казани. Первая и единственная линия была открыта 27 августа 2005 года и на данный момент состоит из одиннадцати станций.

Действующие линии и станции

Строящиеся и запланированные линии и станции 

Казань
Станции